Mit Produktraum wird in der Mathematik bezeichnet:

 in der linearen Algebra und Differentialgeometrie ein Raum, der über das Tensorprodukt gegebener Räume gebildet wird
 in der Algebra das direkte Produkt algebraischer Strukturen
 in der Topologie ein topologischer Raum mit einer Produkttopologie
 in der Maßtheorie ein Messraum mit einer Produkt-σ-Algebra
 in der Maßtheorie ein Maßraum mit einem Produktmaß
 in der Stochastik das Produkt von Wahrscheinlichkeitsräumen

Siehe auch:
 Innenproduktraum